Isker est un patronyme porté notamment par :

 Abder Isker (1920-2010), réalisateur, scénariste et producteur de télévision français ;
 Akim Isker, réalisateur et acteur français.